Ел Ерадо има више значења:

 Ел Ерадо (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ерадо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику